Hel se poate referi la:
 Hel, Polonia
 Aeroportul Helsinki-Vantaa, conform codului IATA